Kampinos peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Kampinos, une gmina
 Kampinos, un village